Ли Миллер (, собственно Elizabeth Miller, 23 апреля 1907, Покипси, Нью-Йорк — 21 июля 1977, Чиддингли, Восточный Сассекс) — американский модный фотограф, фотомодель с обложки «Vogue», военная корреспондентка, снимавшая освобождение Дахау и Освенцима, подруга Пикассо.

Биография и творчество 
Дочь инженера, изобретателя, фотографа-любителя, который снимал дочь, в том числе — обнаженной, когда ей не было и 10 лет. Отец сформировал интерес к фотографии в ранние годы. В 1920-х была модной моделью в Нью-Йорке. Её фотографировал Эдвард Стейхен, один из снимков был использован в рекламе женских тампонов Kotex, что вызвало скандал.

В 1929 переехала в Париж, стала ассистенткой и моделью Ман Рэя (фотографии 1930—1931 «Шея», «Ли Миллер», «Электричество»). Начала фотографировать сама, некоторые фотографии Рэя этого периода на самом деле выполнены Ли Миллер. Вместе с Рэем применяла технику соляризации. Стала активной участницей сюрреалистского движения, сблизилась с Пикассо (он написал её портрет, 1937, см.: ), Элюаром, Кокто, снялась в виде статуи в фильме Кокто Кровь поэта (1930).
{|style="border:0; background-color:inherit; float:right; margin-left:25px;margin-top:10px;margin-bottom:10px"
|'Ли Миллер в фотографиях Мана Рэя

 Ли Миллер (1930)
 электричество (1931)
 Шея (1930)
|}

В 1932 вернулась в Нью-Йорк, продолжила занятия фотографией, открыла собственную студию. Среди её работ этого времени — портреты Джозефа Корнелла, актрис Лилиан Харви и Гертруды Лоуренс. В 1933 году состоялась единственная персональная выставка работ Миллер в галерее нью-йоркского арт-дилера Жюльена Леви.

В 1934 вышла замуж за египетского бизнесмена Азиз Бея, переехала в Египет. Хотя в этот период Миллер не работала как профессиональный фотограф, её египетские снимки, включая «Портрет космоса», считаются одними из самых ярких сюрреалистических изображений художницы. В Каире Миллер делает фотографию пустыни возле оазиса Сива, которая вдохновляла Рене Магритта в работе над картиной «Le Baiser» (1938).

В 1937 году Ли Миллер бросила супруга и вернулась в Париж, где встретила своего будущего мужа, английского художника-сюрреалиста, куратора выставок новейшего искусства Роланда Пенроуза.

Во время Второй мировой войны была фотожурналистом, работала для журнала Vogue. Была аккредитована в качестве военного корреспондента, снимала высадку союзников, первое применение напалма при осаде Сен-Мало, освобождение Парижа, лагеря Бухенвальд и Дахау. Сделала ряд запоминающихся фотографий («Мёртвый эсэсовец в канале», «Ли Миллер в ванной Гитлера», о самоубийстве семьи заместителя бургомистра Лейпцига Курта Лиссо в городской ратуше. Позже многие из них были включены её сыном Энтони Пенроузом в книгу «Война Ли Миллер» (Lee Miller`s War).

После войны стала испытывать жестокие приступы посттравматического синдрома, начала пить. В 1947 рассталась с Азиз Беем, вышла замуж за Р. Пенроуза, родила сына Энтони. Тогда же мужу Миллер был пожалован титул лорда за вклад в развитие британского искусств, так она стала леди Пенроуз. В 1949 супруги купили ферму в Сассексе, она стала Меккой для европейского авангарда, здесь гостили Пикассо, Ман Рэй, Генри Мур, Жан Дюбюффе, Доротея Таннинг, Макс Эрнст и др.

В конце 1940-х и в 1950-е годы Миллер была фигурантом расследования британской службы безопасности MI5 по подозрению в шпионаже в пользу СССР.

Звезда Ли взошла ещё раз, когда она в терапевтических целях увлеклась кулинарией. Ли собрала несколько тысяч рецептов со всего мира, изобрела сотни собственных, прославилась пирами в своем доме за пределами Англии и выиграла несколько международных конкурсов по кулинарии.

После создания в 1947 агентства Магнум Ли Миллер стала одним из его первых членов. Но картины войны, о которых она почти никогда не говорила, не оставляли её. Она умерла, будучи звездой кулинарии, от рака в возрасте 70 лет. Она была кремирована, и её прах был развеян в Фарли.

 Память 
Фотонаследие Ли Миллер как крупного самостоятельного мастера в полной мере предстало публике лишь в 1980-е годы благодаря усилиям её сына, он же написал её подробную биографию (1985). Книга легла в основу мюзикла Шесть фото Ли Миллер британского композитора Джейсона Карра (2005).

В 2022 году началась работа над художественным фильмом «Ли» о Ли Миллер. Главную роль в картине сыграет Кейт Уинслет.

 Примечания 

 Литература 
 
 
 Penrose A. The lives of Lee Miller. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1985
 Penrose A. Lee Miller’s war: photographer and correspondent with the Allies in Europe, 1944-45. Boston: Little, Brown, 1992
 Lambron M. L’oeil du silence. Paris: Flammarion, 1993 (романизированная биография, Премия Фемина'')
 Calvocoressi R. Lee Miller: portraits from a life. New York: Thames & Hudson, 2002
 Burke C. Lee Miller: a life. New York: Knopf, 2005
 Menzel-Ahr K. Lee Miller: Kriegskorrespondentin für Vogue: Fotografien aus Deutschland 1945. Marburg: Jonas, 2005
 Haworth-Booth M. The art of Lee Miller. New Haven: Yale UP, 2007.
 Slusher K. Lee Miller, Roland Penrose: the green memories of desire. Munich; New York: Prestel, 2007

Ссылки 
 Сайт Ли Миллер
 De la muse à la photographe
 Ли Миллер — фотомодель, которая стала военным фотографом
 Ли Миллер
 Lee Miller with David E. Scherman
 The fashion photography of Lee Miller
 
  
 На сайте IMDB
 (нем.)
 (нем.)
 (рус.)
 Знаменитый американский фотограф Ли Миллер
 Ретро-дамы. Ли Миллер
 История в фотографиях. Ли Миллер
 Ли Миллер и Пабло Пикассо: магия одной связи
 Париж Хемингуэя и не только…
 Elegantly Dressed Wednesday: Lee Miller
 Dark secret of the woman in Hitler’s bathtub
 World War II: Women at War

Сюрреалисты
Умершие от рака
Люди, чей прах был развеян